Eschenburg bezeichnet:

Orte:
 eine Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis, siehe Eschenburg
 den namensgebenden Berg der Gemeinde Eschenburg in unmittelbarer Nähe, siehe Eschenburg (Berg)

Personen:
 August Eschenburg (1848–1910), preußischer Offizier, zuletzt Generalmajor
 August Eschenburg (Politiker) (1823–1904), lippischer Kabinettsminister
 Bernhard Eschenburg (Pastor) (eigentlich Berend Eschenburg; 1762–1832), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Georg Bernhard Eschenburg (1811–1886), deutscher Mediziner 
 Hans Behn-Eschenburg (1864–1938), Schweizer Generaldirektor der Maschinenfabrik Oerlikon
 Harald Eschenburg (1914–1988), deutscher Buchhändler, Antiquar und Autor
 Hartwig Eschenburg (* 1934), deutscher Kirchenmusiker
 Heinrich Wilhelm Eschenburg (1795–1852), lutherischer Geistlicher und Politiker
 Hermann Behn-Eschenburg (1814–1873), deutscher Anglist
 Hermann Eschenburg (1872–1954), Lübecker Kaufmann und Präses der Handelskammer

 Marianne von Eschenburg (1856–1937), österreichische Malerin

 Wilhelm Arnold Eschenburg (1778–1861), Präsident der Regierung und der Kammer des Fürstentums Lippe-Detmold

Siehe auch:
 Behn-Eschenburg
 Eschenburg (Familie), Lübecker Familie
 Eschenburg-Raum
 Eschburg
 Escheburg
 Eschenberg